Famille van Loo, une dynastie de peintres français des , d'origine néerlandaise, installés en France au   dont :  
Jacob van Loo (1614-1670)
Jean van Loo († 1700)
Louis-Abraham van Loo (v. 1641-1712)
Jean-Baptiste van Loo (1684-1745)
Louis Michel van Loo (1707-1771) 
François van Loo (1708-1732) 
Charles Amédée Philippe van Loo (1717-1795).
Charles André van Loo (1705-1765), dit « Carle Vanloo »
Jules-César-Denis van Loo (1743-1821), fils du précédent 
Albert Vanloo (1846-1920), auteur dramatique belge.